Peter Blom (bankdirecteur), een Nederlands bankdirecteur
Peter Blom (voetballer), een Nederlands voetballer
de echte naam van de Nederlands hiphopproducer Delic